Sur le chemin de Kyôto est le huitième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitres

Vers Kyōto ( partie) 
Sanosuké est furieux d'apprendre que Kenshin est parti à Kyōto sans lui, et décide de le suivre, empruntant de l'argent à Tsunan qui lui donne en cadeau des mini-bombes pour se défendre.

Mais Hajimé tente de persuader Sanosuké de ne pas y aller, son existence même, et celle de Yahiko ou Kaoru sont le véritable point faible de Kenshin explique-t-il.

Kaoru, pendant ce temps-là, déprime depuis deux jours, n'ayant rien mangé.

Vers Kyōto () 
Devant l'obstination de Sanosuké, Hajimé se met à son niveau et n'a pas difficulté à le surpasser. Cependant Sanosuké contre en disant que si Kenshin et Hajimé sont devenus forts c'est par leurs expériences à Kyōto il y a dix ans. Devant l'obstination de son adversaire, Hajimé renonce à le dissuader d'aller se faire tuer.

Confiant Kaoru à Yahiko, Sanosuké part s'entraîner sur le chemin de l'ancienne capitale.

Les sentiments de Megumi et Kaoru 
Kaoru, toujours prostrée dans son lit, reçoit la visite de Megumi. Celle-ci lui fait comprendre qu'elle Megumi, amoureuse de Kenshin, ne peut pas le suivre, car elle doit se consacrer à la médecine pour purger sa peine.

Kaoru réplique qu'elle ne sait pas ce que cela lui a fait d'entendre Kenshin dire « adieu » en face. Ce à quoi Megumi répond qu'elle a pour sa part été totalement négligée par Kenshin, puis elle sort.

Yahiko alors entre, et dit à Kaoru que Kenshin n'a dit adieu qu'à elle, signe qu'il avait de la peine de se séparer, et elle est la seule à pouvoir le ramener au dôjô. En larmes, Kaoru décide finalement de partir à Kyōto.

Le soir, Megumi voit le dôjô ouvert et espère y trouver Kenshin, mais le visiteur n'est autre que Aoshi Shinomori.

Un homme sans pitié 
Celui-ci désire savoir où est parti Kenshin. Il menace Megumi, mais Hajimé intervient, lui explique toute la situation et le manipule pour qu'il aille lui aussi à Kyōto.

Revenu sur la terre où sont enterrés les membres de l'Obiwabanshû, il élimine quatre hommes de Makoto qui salissent cette terre et se voit proposer par Sōjirō de les rejoindre, et ainsi avoir une deuxième chance de changer l'histoire.

Sur le chemin de Kyōto 
Plutôt que de voyager par bateau, Kenshin a choisi d'aller à Kyōto à pieds, en évitant le plus possible tout contact avec les habitants, pour ne pas les entraîner dans des combats inutiles.

Alors qu'il s'apprête à dormir à la belle étoile, pensant à ceux qu'il a laissés à Tôkyô et en particulier à Kaoru dont il voit le visage en larmes, il entend des bandits et un cri féminin. Ne pouvant rester indifférent quand un innocent est en danger, il se dirige vers l'origine du bruit. Mais la victime se révèle une jeune fille parfaitement capable de se défendre qui a volontairement attirer des voleurs pour les voler, et elle neutralise ses adversaires facilement.

Misao Makimachi 
La jeune fille tente de voler à Kenshin son argent, puis proteste quand il insiste pour rendre l'argent des voleurs à son propriétaire initial.

Kenshin réalise qu'elle est douée en kung fu, et d'ailleurs sa tenue n'est pas standard.

Après avoir rendu l'argent au propriétaire, tous deux marchent, et Misao Makimachi, car c'est son nom, explique qu'elle cherche quelqu'un et vit à Kyōto, y revenant après avoir été à Tôkyô.

Mais les brigands qu'elle a volés reviennent en force. Acculés sur un pont, Kenshin le fait s'effondrer, car les voleurs et Misao sont tous coupables.

Misao, un peu sonnée après la chute, dit à Kenshin qu'il est cependant certainement moins fort que celui qu'elle cherche... Aoshi et ses compagnons Obiwabanshû.

Le jeu du chat et de la souris 
Voyant la réaction de Kenshin, Misao comprend qu'il connaît Aoshi et ses amis, et commence à le suivre.

Kenshin tente de la semer, allant jusqu'à franchir un large précipice. Il lui explique que les Obiwabanshû ne vivent que pour le combat, et qu'elle risque donc sa vie. C'est sans doute pourquoi Aoshi l'a laissée elle chez quelqu'un plutôt que de la prendre avec lui. La meilleure chose est qu'elle l'oublie.

Mais Misao, loin de renoncer, s'écrie qu'elle ne pourra jamais être heureuse en oubliant l'amour de sa vie, tente de franchir le précipice et tombe.

Kenshin la rattrape à temps, et elle s'évanouit.

Le lendemain, quand Misao reprend ses esprits, Kenshin lui permet de la suivre car elle ne renoncera pas de toute façon, à condition qu'elle prenne ses distances pour ne pas être impliquée s'il était attaqué.

Chacun son chemin 
Pendant que Kenshin et Misao marchent dans la forêt, Sanosuké lui aussi en forêt tente de comprendre que faire pour s'entraîner. Megumi soigne des patients, mais commet pas mal d'erreurs car elle a la tête ailleurs. Kaoru et Yahiko sont sur un bateau pour Kyōto. Elle a décidé de ne plus se plaindre, lui a le mal de mer.

Kenshin et Misao entendent soudain un bruit et, cherchant la source, trouvent un homme mourant. Sa dernière volonté est que Kenshin sauve son village et son petit frère des mains de Shishio.

Le village abandonné 
Ce village est depuis deux ans aux mains de Shishio et sa bande, qui a tué tous les policiers et tous les nouveaux mutés. Le nom du village n'apparaît même plus sur les cartes officielles.

Ayant retrouvé le petit frère, Kenshin le confie à Misao et se rend au village où les corps des parents des deux frères sont exposés, horriblement mutilés.

Des hommes de Senkaku, subalterne de Shishio qui gère le village, tentent de tuer Kenshin, qui contre.

Misao et le jeune garçon, repérés par un autre homme de Senkaku, sont sauvés de justesse par Hajimé, stupéfait de trouver Kenshin ici.

Un jour de mai | L'arrivée

Volume de Kenshin le vagabond